Der Himmel auf Erden – film tedesco  del 1927 diretto da Alfred Schirokauer e Reinhold Schünzel
Der Himmel auf Erden – film austriaco del 1935 diretto da Emmerich Wojtek Emo